NBA также может означать:

 NBA — Национальная баскетбольная ассоциация.
 Neue Bach-Ausgabe — второе полное собрание сочинений Иоганна Себастьяна Баха.
 NBA 2K — серия компьютерных игр в жанре спортивного симулятора, созданная Visual Concepts.
 NBA 2K12 — тринадцатая баскетбольная игра созданная Visual Concepts.
 NBA 2K13 — четырнадцатая баскетбольная игра, созданная Visual Concepts.
 NBA 2K14 — пятнадцатая баскетбольная игра созданная Visual Concepts.
 NBA Elite — серия видеоигр от EA Sports.
 NBA TV — специализированный телеканал о баскетболе в Соединенных Штатах.